Hieronder volgt een lijst van grote steden in Kenia. De met afstand grootste agglomeratie in Kenia is Nairobi met een inwoneraantal van 3.639.581 (stand 1 januari 2005). Dit betekent dat ongeveer tien procent van de bevolking van het land in en rondom de hoofdstad woont.

De onderstaande tabel bevat de steden met meer dan 30.000 inwoners.

Externe links
 Centraal Bureau voor de Statistiek in Kenia
 Mongabay - actuele inwoners aantallen van de steden in Kenia (schattingen 2005)
 World Gazetteer - actuele inwoners aantallen van steden in Kenia
 City Population - Historische inwoners aantallen van steden in Kenia

 
Kenia
Kenia
Grote